Села:
 Заброди — Волинська область, Луцький район
 Заброди — Волинська область, Ковельський район
 Заброди — Харківська область, Богодухівський район